"It's Gonna Be Me" puede referirse a dos canciones diferentes:

«It's Gonna Be Me» (canción de David Bowie), una canción de David Bowie de su álbum de 1974 Young Americans.
«It's Gonna Be Me» (canción de 'N Sync), una canción de 'N Sync de su álbum de 2000 No Strings Attached.